

Films en televisie 
 Falling in Love (1935), een film uit 1935
 Falling in Love (1984), een film uit 1984
 Falling in Love (televisieserie), een Maleisische dramaserie

Muziek 
 Falling in Love (Is Hard on the Knees), een nummer van Aerosmith
 Falling in Love (BZN), een muziekalbum van BZN
 Falling in Love (Taio Cruz), een nummer van Taio Cruz
 Fallin' in Love (album), een muziekalbum van Hamilton, Joe Frank & Reynolds
 Fallin' in Love (Hamilton, Joe Frank & Reynolds), een single van dit album
 Falling in Love (Ironik), een single van Ironik
 Falling in Love (Ira Losco), een nummer van Ira Losco
 Falling in Love (McFly), een single van McFly
 Falling in Love (Uh-Oh), een nummer van Miami Sound Machine, met Gloria Estefan
 Falling in Love (Rachelle Ann Go), een muziekalbum van Rachelle Ann Go
 Falling in Love (Surface), een single van Surface
 Fallin' in Love (Sylvia), een single van Sylvia uit 1985 
 Lady (Dennis Wilson), een nummer, ook bekend als "Fallin' in Love"